Thapsia puede referirse a:

Thapsia, un género del reino vegetal, perteneciente a familia de las Apiaceae; o
Thapsia, un género de moluscos, perteneciente a la familia Helicarionidae.